Châteaucreux, un quartier de la ville de Saint-Étienne en France.
 La gare de Saint-Étienne-Châteaucreux.